{{Карточка ЛА
 |название = E-4 «Nightwatch»
 |тип = воздушный командный пункт
 |производитель = Boeing
 |изображение = E_4b.jpg
 |подпись = E-4B в полёте |основной эксплуатант = ВВС США
 |другие эксплуатанты =
 |стоимость единицы = US$ 223 миллиона в 1999 году
 |разработчик =
 |конструктор = 
 |первый полёт = 13 июня 1973 года
 |entered service = 
 |начало эксплуатации= 1974 год
 |статус = на вооружении
 |годы производства= 
 |выпущено единиц= 4
 |базовая модель = Boeing 747
 |варианты с отдельными статьями= Boeing VC-25
 }}Boeing E-4, текущая модель Boeing E-4B «Nightwatch»'''; также известные, как NEACP (), произносится как niːkæp], а с 1994 получившие второе название NAOC () — воздушные командные пункты (ВКП). E-4B называют «самолётами судного дня», или «конца света». Они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

«Апокалиптические машины» могут находиться в полёте целую неделю при условии воздушной дозаправки. Всё оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Один из четырёх E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут. Во время зарубежных поездок президента «самолёт судного дня» сопровождает его, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком». На случай, если глава государства или руководитель Пентагона гибнут, предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования войсками другому высокопоставленному лицу.

Разговорное название E-4B в США — «doomsday planes» (самолёты конца света). Четыре самолёта состоят на вооружении ВВС США (USAF) и приписаны к 1-й эскадрилье (Squadron) (1ACCS) 55-го авиакрыла на базе , Небраска. Экипажи и наземное обслуживание E-4B входят в Боевое авиационное командование (Air Combat Command) ВВС США, которое взаимодействует с Стратегическим Командованием США USSTRATCOM.

Назначение NEACP и NAOC отличается от назначения похожих воздушных командных пунктов программ  (ABNCP) и TACAMO.

 Самолёты — ВКП E-4B NEACP и NAOC предназначены для высшего политического и военного руководства США — президента, министра обороны, других лиц, принимающих решения.
 Самолёты — ВКП E-6B, одновременно выполняющие функции программ  (ABNCP) и TACAMO, предназначены для высших офицеров вооружённых сил США — Стратегического командования США USSTRATCOM и других командований. Они обеспечивают военное управление и связь со стратегической триадой США: установками МБР, подлодками с БРПЛ и бомбардировщиками и передачу на них приказов принятых политическим руководством США.
 В качестве самолётов TACAMO до середины 1980 годов использовались EC-130,
 В качестве самолётов  (ABNCP) до середины 1990 годов использовались EC-135.

Аэродинамическая схема 
 четырёхмоторный турбовентиляторный низкоплан со стреловидным крылом и однокилевым оперением.

Конструкция самолёта 

E-4B имеет три палубы:

Верхняя палуба 
Верхняя палуба находится над средней в надстройке в передней части фюзеляжа, где у обычных Boeing 747 находятся кабина экипажа и верхний салон.

Кабина экипажа 
Кабина экипажа включает в себя рабочие места командира экипажа, второго пилота, штурмана и бортинженера.

Зона отдыха верхней палубы 
Позади кабины экипажа расположены место отдыха и спальные места для лётного состава и других членов команды.

Средняя палуба 
Средняя палуба расположена на месте основного пассажирского салона Boeing 747.

Передняя зона 
В передней зоне находятся кухня, лестницы на верхнюю палубу, на нижнюю палубу в переднюю техническую зону. Там установлены холодильники, морозильники, запасы продуктов, плиты и микроволновки, которые позволяют обеспечить горячим питанием всех членов команды в длительных многодневных полётах с дозаправками в воздухе. С левой стороны передней зоны имеются четыре места для стюардов и службы безопасности.

Зона NCA 
За передней зоной следует зона NCA (National Command Authority) которая служит для работы и отдыха президента США, министра обороны или лиц, которые в случае необходимости заменят их согласно закону. Она включает в себя рабочую зону, зону отдыха, спальные места, комнату для переодеваний. Телефонное оборудование позволяет установить надёжную и защищённую связь с помощью систем самолёта с любыми структурами управления и главами других государств.

Комната совещаний командования (NCA) 
В комнате совещаний командования имеется стол для совещаний, три кресла для представителей командования (NCA), восемнадцать дополнительных кресел, кафедра и два проекционных экрана.

Зона коммуникаций и связи 
Зона коммуникаций и связи делится на зоны голосовой связи и передачи данных. Зона голосовой связи, расположенная справа, состоит из рабочих мест оператора радиосвязи, оператора полуавтоматического коммутатора и офицера связи. Зона передачи данных расположена слева.

Зона авиационного оборудования 
Зона авиационного оборудования содержит электрооборудование для питания систем самолёта, полётную авионику, кислородное оборудование, места хранения багажа и запчастей.

Комната совещаний и проекционная 
Комната совещаний представляет собой защищённую зону для секретных совещаний. В ней установлены стол совещаний и девять кресел. В конце комнаты совещаний имеется проекционная, обеспечивающая отображение компьютерной графики, 35-мм слайдов на экранах в комнате совещаний и в комнате совещаний командования (NCA) .

Зона operations team 
За проекционной расположена зона рабочих мест «operations team», содержащая 29 рабочих мест, оборудование обработки данных. Рабочие места обеспечивают доступ к данным, телефонным и радио каналам голосовой связи, прямым («hot») линиям связи, внутренней связи операторов и командования. Имеется звукозаписывающая аппаратура.

Контрольная зона 
В хвостовой части кабины расположена контрольная зона, делящаяся на техническую контрольную зону и зону отдыха средней палубы.

Техническая контрольная зона 
В левой передней части пространства контрольной зоны находятся коммутатор, системы спутниковой связи SHF SATCOM, другое оборудование.

Зона отдыха средней палубы 
В оставшемся пространстве контрольной зоны находится место отдыха и спальные места для лётного состава, и других членов команды.

Нижняя палуба

Нижняя передняя техническая зона 
В нижней передней технической зоне установлены баки с водой, 1200-кВ·А электрооборудование, понижающие трансформаторы, сверхнизкочастотные передатчики, оборудование космической связи SHF SATCOM. В передней части нижней технической зоны справа у наружных дверей установлены электрические подъёмные трапы для входа и выхода из самолёта на землю.

Нижняя задняя техническая зона 
В задней технической зоне имеется рабочее место оператора и другое оборудование для связи с командным пунктом Пентагона.

Зона буксируемой антенны 
Зона буксируемой антенны содержит катушку 8-километровой буксируемой сверхдлинноволновой антенны для связи с подводными лодками, рабочее место оператора с приборами управления выпуском и втягиванием антенны и индикации состояния антенны.

История службы самолётов 
Первые три E-4A построены на основе планера Boeing 747—200 на заводе Boeing в 1974—1978 гг. В 1979 году был построен модернизированный E-4B. Внешне он отличался наличием большого обтекателя, закрывавшего антенны спутниковой связи сверху фюзеляжа над верхней палубой. В 1980 году все три E-4A были модернизированы и стали называться E-4B. Всё оборудование самолёта имеет защиту от электромагнитного импульса (ЭМИ) ядерного взрыва. Имеется система фильтрации от радиоактивной пыли в системах забора и кондиционирования забортного воздуха для вентиляции кабины и отсеков.

Цена самолёта составила 250 миллионов долларов США и E-4B оказался на втором месте среди самых дорогих самолётов (первое место позже занял B-2 Spirit — 2 миллиарда 200 миллионов долларов США за один самолёт). Экипаж каждого самолёта составляет от 60 до 114 человек и превосходит по численности экипажи любых других самолётов ВВС США.

На самолёте установлено оборудование для приёма топлива от самолётов-заправщиков. С периодическими дозаправками в воздухе самолёт может находиться в воздухе неделю (возможно, что и больше). Срок его дежурства в воздухе ограничивается только рабочим сроком службы масла в маслосистемах двигателей. Для полной дозаправки E-4B в воздухе нужны два полностью заправленных самолёта-заправщика KC-135.

Изначально самолёты E-4B базировались на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд недалеко от Вашингтона рядом с самолётами, играющими роль «борта номер один», используемыми для обычных перелётов президентов США. Позднее они были переведены на авиабазу Аффет, Небраска. До 1994 года все E-4B находились на авиабазе Эндрюс всё время на случай возникновения мирового кризиса, при котором они могли понадобиться президенту США и другим членам руководства. В 1994 году президент Клинтон распорядился перевести самолёты E-4B на авиабазу Аффет, дежурные самолёты и экипажи продолжили нести службу на авиабазах Эндрюс и Райт-Паттерсон. В настоящее время один из E-4B всегда находится на дежурстве и готов ко взлёту.

После строительства и принятия на службу в ВВС США VC-25 (специальных самолётов на базе Boeing 747—200 для обычных поездок президентов США, летающих с кодом Air Force One) и концом холодной войны значение NEACP E-4B снизилось. В 1994 году самолёты NEACP получили второе название NAOC и были оснащены для выполнения новой задачи: доставки служащих Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency) и использования самолётов в качестве временных командных пунктов на аэродромах в зонах стихийных бедствий и беспорядков.

Вступив в должность министра обороны США Дональд Рамсфелд часто использовал E-4B, в том числе и для визитов в зарубежные страны. Не менее 60 членов команды E-4B сопровождали его в этих поездках.

Ночной дозор 
Название «Nightwatch» (ночной дозор) было дано самолётам E-4B первым командиром эскадрильи в честь дозора народной стражи, идущего по ночному городу с известной картины Рембрандта 1642 года.

Дальнейшие изменения 
В январе 2006 г. Дональд Рамсфилд объявил, что весь флот E-4B будет выведен из эксплуатации начиная с 2009 г. Изначально предполагалось, что ежегодно будет выбывать один самолёт и процесс вывода E-4B завершится в 2012 г. (или возможная замена на два Boeing C-32, модернизированных до уровня ВКП президента США на случай ядерной войны, стихийных бедствий и беспорядков).

13 января 2015 г. главный финансист министерства обороны Соединенных Штатов Майк МакКорд подал заявку в конгресс на перепрограммирование и модификацию коммуникационного оборудования, установленного на президентских лайнерах и воздушных командных пунктах управления всеми вооруженными силами США.
Два самолёта Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A), на которых летает глава государства, и четыре E-4B Nightwatch, являющиеся мобильными командными пунктами, должны получить высокоскоростной доступ в интернет, широкополосную спутниковую связь, а также специальные коммуникационные каналы высокой надежности и пропускной способности. Общая стоимость обновлений — $79 млн.

Лётно-технические характеристики 
 Экипаж = 60—114 чел.
 Длина = 70,5 м
 Размах крыла = 59,7 м
 Высота = 19,3 м
 Площадь крыла = 510 м²
 Вес пустого =  кг
 Максимальный взлётный вес =  кг
 Двигатели = 4 турбовентиляторных General Electric CF6-50E2
 Тяга каждого двигателя = 234 кН
 Макс. скорость = 969 км/ч
 Дальность полёта =  км
 Потолок =  м
 Нагрузка на крыло = 730 кг/м²

Примечания

См. также 
 Ил-80

Ссылки 
 Устройство самолёта
 E4 на сайте FAS
 E4 на сайте Boeing
 E4 на сайте Ldomino
 Система управления стратегическими ядерными силами США на сайте СНВ
 Живучесть самолета судного дня

Boeing 747
Воздушные командные пункты
Четырёхдвигательные реактивные самолёты